Akçay (türk. für „weißer Fluss“) steht für:
 Akçay (Name), türkische Personennamen (auch in der Form Akcay)

Flüsse:
 Akçay (Großer Mäander) im Südwesten der Türkei
 Akçay (Schwarzes Meer) in den Provinzen Ordu und Samsun (Nord-Türkei)

Orte:
 Akçay (Edremit), Ortsteil der türkischen Kleinstadt Edremit (Provinz Balıkesir)
 Akçay (Terme), Dorf im Landkreis Terme (Provinz Samsun)